Lago Blanco puede referirase a:
 Lago Blanco (Chubut), una localidad y comuna rural del sudoeste de la Provincia del Chubut.
 Lago Blanco (Tierra del Fuego), un lago chileno en Tierra del Fuego.
 Lago Blanco (lago), un lago argentino en la Provincia de Chubut.